Bèche est un nom propre notamment porté par :
Émile Bèche, instituteur et homme politique français (1898-1977),
Guillaume de Bèche, homme d'affaires liégeois du ,
 En Bèche, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône.